Judersleben steht für
Georg Judersleben (1898–1962), deutscher Maler 
Johann Gottlob Judersleben,  (1830–1905), preußischer Offizier